François Aubey (1960-), homme politique français,
 Lucien Aubey (1984-), footballeur congolais, 
  (1953-), courreur cycliste français. 

Patronyme français